Кайса:

 Ка́йса — финское женское имя.
 Ка́йса — деревня в уезде Сааремаа, Эстония.
 Кайса́ — название сушёного абрикоса без косточки.
 Ка́йса — разновидность бильярда, распространённая в Финляндии.

См. также 
 Кайза (род. 1989) — канадская певица и автор песен.